Palaephatus (schrijver), een Oud-Grieks schrijver
 Palaephatus (geslacht), een vlindergeslacht